

Codici 
 CY – codice vettore IATA di Cyprus Airways
 cy – codice ISO 639 alpha-2 della lingua gallese, dal gallese Cymraeg
 CY – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Cipro
 CY – codice ISO 3166-2:BZ del Distretto di Cayo (Belize)

Informatica 
 .cy – dominio di primo livello di Cipro

Persone 
 Cy Twombly – pittore statunitense

Zoologia 
 CY – Cylindrical: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta tubuliforme posta sulle filiere dei ragni

Musica 
 Cy Records – etichetta discografica francese degli anni settanta e ottanta

Note